Комуна́ри (до 1945 року — Аннівка; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

 Немцы России. Населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь. 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню